Transport:
 Línia 4 del metro de Barcelona.
 Línia 4 (Rodalies Barcelona).
 Línia 4 del metro de València.
 Línia 4 (Rodalies València).
 Línia 4 del TRAM Metropolità d'Alacant.
 Línia 4 (Rodalies Madrid).
 Línia 4 del metro de Sevilla.
 Línia 4 del metro de París.
 Línia 4 (Regional País Valencià).